José Canga Argüelles puede referirse a varias personas: 
 José de Canga-Argüelles y Cifuentes (1770-1843), economista y político español, abuelo paterno del posterior;
 José María de Canga-Argüelles y Villalba, II conde de Canga-Argüelles (1828-1898), periodista y político español, nieto paterno del anterior.